Pałac Branickich w Białymstoku
 Pałac Branickich w Choroszczy
W Warszawie:
 Pałac Branickich przy ul. Nowy Świat 18/20
 Pałac Branickich u zbiegu Miodowej 6 i ul. Podwale 3/5
 Pałacyk Branickich przy al. Na Skarpie 20/26
 Pałac Branickich w Lubomlu (nieistniejący)